Die Basketball-Südamerikameisterschaft 1973, die 25. Basketball-Südamerikameisterschaft, fand zwischen dem 26. Juli und dem 7. August 1973 in Bogotá, Kolumbien statt, das zum zweiten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft Brasiliens, die zum neunten Mal, zum zweiten Mal in Folge, den Titel erringen konnte.

Abschlussplatzierung

Ergebnisse
Jede Mannschaft spielte gegen jeden Gegner einmal, sodass jede Mannschaft sieben Spiele (insgesamt fanden 28 Spiele statt) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Bei Punktgleichheit entschied der direkte Vergleich. Der Punktgleichstand zwischen Uruguay, Chile und Kolumbien wurde durch das Korbverhältnis in Bezug auf diese drei Partien gelöst, da Uruguay gegen Kolumbien, Kolumbien gegen Chile und Chile gegen Uruguay gewann. Die Mannschaft mit den meisten Punkten wurde Südamerikameister 1973.

Weblinks
 FIBA-Archiv
 FIBA-Archiv 1973

Sportveranstaltung in Bogotá
Sudamerika
Sudamerikameisterschaft 1973